Molekulska formula -{C16H19NO4}- se može odnositi na:

 Norkokain
 Benzoilekgonin
 Norskopolamin